Sterling kan avse:

 Sterling – en beteckning på en valuta, se brittiskt pund
 Sterling (bilmärke) – ett bilmärke av den brittiska biltillverkaren Rover
 Sterling (efternamn) – ett efternamn samt personer med namnet
 Sterling (skivbolag) – ett svenskt skivbolag
 Sterling Airlines – ett danskt flygbolag med isländska ägare ?–2008
 Sterling European Airlines – ett danskt flygbolag med isländska ägare ?–2008
 Sterling Airways – ett danskt charterbolag, 1961–1993
 Sterling Trucks – en lastbilstillverkare under Daimler Trucks North America
 Sterling-Winthrop, Inc. –  ett tidigare amerikanskt läkemedelsföretag köpt av Bayer AG 1994
 Sterlingsilver – en silverlegering

Geografi

Städer i USA
Sterling, Alaska
Sterling, Colorado
Sterling, Connecticut
Sterling, Illinois
Sterling, Kansas
Sterling, Massachusetts
Sterling, Michigan
Sterling, Nebraska
Sterling, New York
Sterling, North Dakota
Sterling, Oklahoma
Sterling, Pennsylvania
Sterling, Utah
Sterling, Virginia
Sterling, Wisconsin

Se även
 Stirling (olika betydelser)